Das Geheimnis der alten Mamsell – film del 1917 diretto da Georg Victor Mendel
Das Geheimnis der alten Mamsell – film del 1925 diretto da Paul Merzbach
Das Geheimnis der alten Mamsell – film tv del 1972 diretto da Herbert Ballmann